— японский топоним и фамилия:

 Такасе — река на острове Хонсю, приток реки Сай.
 Такасе — река на острове Хонсю, в префектуре Аомори. Впадает в Тихий океан.
  — канал в Киото.
 Такасе (高瀬町) — село в префектуре Кагава, с 2006 года - часть города Митоё.
  (р. 1948) — японская джазовая пианистка и композитор.
  (р. 1978) — японская теннисистка.
  (р. 1988) — японский спринтер.
  (р. 1990) — японская футболистка.

См. также 
 Такасэбунэ

Примечания